Boğazköy (türkisch: „Dorf an der Meerenge“ oder „Schluchtdorf“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei und in Rumänien:

 Boğazköy, ehemaliger Name von Boğazkale, Ort in der Provinz Çorum, bei der Hauptstadt der Hethither Ḫattuša
 Boğazköy (Şemdinli), Dorf in der Provinz Hakkâri
 Türkischer Name von Cernavodă, das eine traditionelle türkische Minderheit beherbergt